Научно-просветительный центр «Холоко́ст» — межрегиональная общественная организация. Первая на постсоветском пространстве организация, поставившая целью увековечение памяти о жертвах Холокоста; создание музеев и документальных экспозиций; включение темы в образовательные программы и стандарты школ и вузов; проведение мемориальных вечеров; создание мемориалов погибших; сбор документов, свидетельств и воспоминаний.

Центр создан в Москве 1 апреля 1992 года. В 1997 г. организован Межрегиональный Фонд по созданию Музея Холокоста. Помещение Фонда в центре Москвы было выделено по распоряжению Правительства РФ.

Образовательная и общественная деятельность 
В Центре и Фонде «Холокост» располагаются специализированная библиотека, видеотека; архив, где хранятся личные фонды и коллекции бывших узников гетто, участников Великой Отечественной войны и Сопротивления; лекционный и выставочный зал с постоянной документальной экспозицией и передвижными выставками. Ежемесячно проходят заседания дискуссионного клуба «Неизвестный Холокост», Военно-исторического клуба имени генерала П. Л. Бограда, Молодёжного центра и «Клуба праведников мира». Регулярно выступают с лекциями и докладами ведущие учёные мира. Ежегодно Фонд и Центр проводят вечера Памяти жертв Холокоста и героев Сопротивления, в которых участвуют руководители Правительства России. Эти вечера вызывают большой резонанс в обществе и в СМИ.

Отделения Центра находятся в Санкт-Петербурге, Владимире, Ростове-на-Дону, Смоленске, Таганроге, Бресте. Член Международной ассоциации центров «Холокост».

Ежегодно (с 1995 г.) проводятся вечера и мемориальные церемонии, посвящённые годовщине освобождения Освенцима и Международному дню памяти жертв Холокоста (27 января). Издано более 30 книг в серии «Российская библиотека Холокоста». Центр и Фонд «Холокост» организовывают международные научные конференции. Образовательные семинары по теме прошли от Бреста до Владивостока, от Архангельска до Калининграда. Ежегодно проводятся международные конкурсы работ о Холокосте и международные конференции школьников. Центр и Фонд принимали участие в создании документальных фильмов «Брестское гетто» (1995), «Процесс» (2002), «Неизвестный Освенцим» и «Мир после Освенцима». Документы и предметы, собранные Фондом, были положены в основу первой документальной экспозиции в Мемориальной синагоге на Поклонной Горе. Тесные партнёрские отношения поддерживаются со всеми ведущими музеями и научными центрами Европы, Израиля, Северной Америки, Японии, стран СНГ и Балтии.

С 10 февраля 2003 года начал функционировать сайт Центра и Фонда. Новая версия сайта начала работу 1 декабря 2007 года.

Руководители НПЦ и Фонда «Холокост» 
 Алла Гербер, писатель и журналист, общественный деятель.

 Илья Альтман, к. и. н., историк и архивист.

 Первый президент — историк и философ Михаил Гефтер (1918—1995).

Прочее 
Ежегодно в центре работают волонтёры из Германии (Aktion Sühnezeichen Friedensdienste) и Австрии (Австрийская мемориальная служба).

См. также 
 Мемориальная синагога на Поклонной горе
 Холокост на территории СССР
 Австрийская общественная служба за границей
 Общественное объединение «Республиканский фонд „Холокост“»

Ссылки 
 Официальный сайт

Литература

Примечания 

Общественные объединения
Музеи Холокоста